Frans handbalteam (mannen)
 Frans handbalteam (vrouwen)